Midland County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Midland County (Michigan) – okres státu Michigan
 Midland County (Texas) – okres státu Texas